Federació dels Liberals, partit polític d'Itàlia
 Front Democràtic Lahu, moviment polític activista històric del poble lahu, a l'Àsia Sud-oriental
 GNU FDL (de l'acrònim en anglès de GNU Free Documentation License), llicència de documentació lliure de GNU
 Múscul flexor llarg dels dits del peu (de l'acrònim en llatí de Flexor Digitorum Longus), múscul de la cama humana